Wbohow ist der sorbische Name zweier Orte im Landkreis Bautzen in Sachsen:

 Halbendorf im Gebirge, Stadt Schirgiswalde-Kirschau
 Uebigau, Gemeinde Neschwitz